Хойзингтон ()

 Хойзингтон, Грегори (1887—1956) — американский полковник, отец Перри и Элизабет.
 Хойзингтон, Элизабет (1918—2007) — американский бригадный генерал.
 Хойзингтон, Перри Майло (1916—2006) — американский генерал-майор.

  (1801—1858) — американский миссионер.

  — американский город, штат Канзас.